Zlatý Potok (deutsch „Goldbach“) ist der Name folgender Orte in Tschechien:

 Zlatý Potok (Malá Morava), Ortsteil von Malá Morava, Okres Šumperk
 Zlatý Potok (Lesná), aufgelassenes Dorf auf den Fluren von Lesná, Okres Tachov

Zlatý potok ist der Name folgender tschechischen Flüsse:
 Zlatý potok (Blanice), Zufluss der Blanice
 Zlatý potok (Doubrava), Zufluss der Doubrava 
 Zlatý potok (Losenice), Zufluss der Losenice
 Złoty Potok (Prudnik), Zufluss zum Prudnik
 Zlatý potok, Oberlauf der Dědina, Zufluss der Adler
 Zlatý potok, anderer Name für Blšanka, Zufluss der Eger
 Zlatý potok oder Goldflössel, Zufluss der Mandau